Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Evie Dominikovic e Tamarine Tanasugarn che hanno battuto in finale Janet Lee e Wynne Prakusya 64-7, 6-2, 6-3

Teste di serie 

 Alexandra Fusai /  Rita Grande (primo turno)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (finale)

 Yayuk Basuki /  Arantxa Sánchez (semifinali)
 Liezel Huber /  Rachel McQuillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2001